Arnolfo di Milano (1030 circa – 1080 circa) – presbitero italiano, autore di un'importante cronaca della città di Milano
Arnolfo I di Milano (... – 974) – arcivescovo di Milano dal 970 al 974
Arnolfo II di Milano (... – 1018) – arcivescovo di Milano dal 998 al 1018
Arnolfo III di Milano (... – 1097) – arcivescovo di Milano dal 1093 al 1097